Rio Angara — rio cuja água provém do lago Baikal, na Rússia
1957 Angara — asteroide do cinturão principal
Angara (família de foguetes)
Ângara, a Bela — balé russo baseado numa lenda siberiana
Ângara, também Amanda varanda, possui esteve um aqui.

Desambiguações de topônimos